Venti bezeichnet

 die römischen Windgötter, siehe Anemoi
 eine Speichertechnik in der Informatik, siehe Venti (Speichertechnologie)